Troy (engleski naziv za Troju) ima više značenja:

 Troja (2004) (u originalu Troy), film iz 2004 u kojem glume Brad Pitt, Eric Bana i Orlando Bloom
"Troy", pjesma Sinéad O'Connor iz 1987. s njenog albuma The Lion and the Cobra
 Troy (podmornica)

Mjesta 
Troy, Nova Scotia, Kanada

SAD:
Troy, Alabama
Troy, Idaho
Troy, Illinois
Troy, Indiana
Troy, Kansas
Troy, Maine
Troy, Michigan
Troy, Missouri
Troy, Montana
Troy, New Hampshire
Troy, New York
Troy, Sjeverna Karolina
Troy, Ohio
Troy, Pennsylvania
Troy, Južna Karolina
Troy, Tennessee
Troy, Teksas
Troy, Vermont
Troy, Wisconsin  
Troy Township, Michigan  
Troy Township, Minnesota  
Troy Township, Pennsylvania

Vidi i:
 Troja

en:Troy